Pollice verso (букв. с лат. — «большие пальцы вниз»):

 Pollice verso — в Древнем Риме название жеста, обрекавшего побеждённого гладиатора на смерть.
 «Pollice verso» (1891) — роман русского писателя Алексея Тихонова («Лугового»).
 «Pollice verso» (1872) — картина французского художника Жан-Леона Жерома.

См. также 
 Список крылатых латинских выражений